Падьюка () — топоним.

 Падьюка — город в Кентукки, США.
 Падьюка — город в Техасе, США.

См. также 
 Падука